Paralycus är ett släkte av kvalster. Paralycus ingår i familjen Pediculochelidae. 

Paralycus är enda släktet i familjen Pediculochelidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Paralycus